Эдж:

 Эдж — остров в архипелаге Шпицберген.
 Эдж — название пятой буквы армянского алфавита ().

Персоналии 
 Эдж (род. 1961) — прозвище гитариста ирландской рок-группы U2.
 Эдж (род. 1973) — псевдоним канадского рестлера Адама Коуплэнда.
 Эдж, Альф (1864—1941) — английский футболист, нападающий.
 Эдж, Грэм (1941—2021) — английский музыкант, член группы The Moody Blues.
  (ум. 1624) — британский предприниматель.

См. также 
 Эж